Чейз () — прізвище має відношення до стародавньої англосаксонської культури Британії. Воно походить від давньоанглійського слова chase (від давньофранцузького chasseur) - «мисливець») назви людини, що професійно займалась мисливством.

Відомі носії прізвища 

 Вілл Чейз (;  1970) — американський актор і співак
 Вільям Мерріт Чейз (; 1849—1919) — американський викладач і художник, представник імпресіонізму.
 Дейві Чейз (;  1990) — американська акторка.
 Джеймс Гедлі Чейз (, уроджений — Рене Брабазон Реймонд, ; 1906—1985) — британський письменник.
 Ілка Чейз (; 1900—1978) — американська акторка.
 Кейтлін Чейз (;  1987) — американська фешн-блогерка, письменниця та бізнес-вумен.
 Келлі Чейз (;  1967) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Клаудія Чейз (, уроджена — Джессіка Одонелл, ;  1978) — порноакторка, лауреатка премії «NightMoves Award».
 Корі Чейз (, уроджена — Одрі Вірцбергер, ;  1981) — американська порноакторка, лауреатка премії «AVN Awards».
 Марк Вейн Чейз (;  1951) — британський ботанік американського походження, відомий своїми роботами з систематики та еволюції рослин.
 Мері Чейз:
 Мері Егнес Чейз (; 1869—1963) — американський ботанік.
 Мері Еллен Чейз (; 1887—1973 — американська письменниця, вчена та педагог.
 Річард Чейз (; 1950—1980) — американський серійний убивця.
 Чеві Чейз (; уроджений — Корнеліус Крейн Чейз, ;  1943) — американський кіноактор і комік.

Персонажі
 Роберт Чейз () — персонаж американського телесеріалу «Доктор Хаус». Його роль в серіалі виконує Джессі Спенсер.

Див. також 
 Чейз (ім'я)

Примітки